Arthur Paget ist der Name folgender Personen:

* Arthur Paget (Diplomat) (1771–1840), britischer Diplomat und Politiker
 Arthur Paget (Erfinder), britischer Erfinder 
 Arthur Paget (General) (1851–1928), britischer General